Eine Typengenehmigung (bei Kraftfahrzeugen auch Typgenehmigung) ist eine einheitliche Zulassung oder Genehmigung nach Prüfung durch eine Zulassungs-, Prüf- oder Genehmigungsbehörde für industrielle Produkte oder bauliche Anlagen, die nach gleicher Bauart seriell oder typisiert hergestellt oder mit gleicher Konstruktion an mehreren Stellen errichtet werden sollen.

Siehe auch:

 Typengenehmigung (Bau)
 Typgenehmigung (Kraftfahrzeug)
 Typenschein (Österreich)